Termin -{IT}- ima više značenja:

 IT, skraćenica za informaciona tehnologija
 -{IT}-, ISO 3166-1 kod za Italiju
 -{.it}-, najviši internet domen Italije
 -{IT}-, Iransko vreme